Orman ist der Familienname folgender Personen:

 Alen Orman (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Anarbek Orman (* 1952), kasachischer Geschäftsmann und Politiker
 F. Harold Van Orman (1884–1958), US-amerikanischer Politiker
 Fikret Orman (* 1967), türkischer Geschäftsmann und Sportfunktionär
 Greg Orman (* 1968), amerikanischer Unternehmer und Politiker
 James Bradley Orman (1849–1919), US-amerikanischer Politiker
 Roscoe Orman (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler und Autor
 Suze Orman (* 1951), US-amerikanische Autorin und Fernsehmoderatorin
 Thurop van Orman (* 1976), US-amerikanischer Drehbuchautor, Cartoonist und Synchronsprecher

Orman ist der Name folgender Orte:
 Orman (Rumänien), Ort im Kreis Cluj, Rumänien 
 Orman (Skopje), Ort in der Opština Gjorče Petrov von Skopje, Nordmazedonien 
 Orman (Ohrid), Ort in der Opština Ohrid, Nordmazedonien 
 Orman (Bach), Bach in der Opština Ohrid, Nordmazedonien

Siehe auch:
 Gebet des Manasse (Abkürzung OrMan)